Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rodzaj rachunku bankowego
 Ruby on Rails, framework do tworzenia aplikacji webowych
 Rigs of Rods (RoR), symulator jazdy z 2005 roku